Peter Taylor (1917–1994) amerikai író
 Peter Taylor (1922–1997) Oscar-díjas angol vágó
 Peter Taylor (1926–2011) brit botanikus
 Peter Taylor (1928–1990) angol labdarúgó és labdarúgóedző
 Peter Taylor (1953–) angol labdarúgó és labdarúgóedző
 Peter Taylor (1984–) olimpiai bronzérmes (2012) új-zélandi evezős